Шливанчанин — фамилия; имеет женскую форму Шливанчанина.
 Шливанчанин, Веселин (род. 1953) — сербский военный деятель, известный офицер Югославской Народной Армии, участник битвы за Вуковар.
 Шливанчанин, Йован (род. 1994) — черногорский футболист, нападающий.